Artykuł zawiera listę wszystkich odcinków programu Jak to działa?.

Bibliografia 
 Wszystkie odcinki programu w serwisie TVP VOD

Listy odcinków programów telewizyjnych